Хорхе Энрике Лопес Кабальеро (; 15 августа 1981, Кали) — колумбийский футболист, полузащитник.

Карьера

Клубная 
Лопес дебютировал в 1999 году в команде «Депортиво Кали». В этом клубе он играл 5 сезонов, стал чемпионом Колумбии 1998 года и финалистом Кубка Либертадорес 1999 года. В 2003 году он отправился в «Мильонариос», но через полтора года вернулся в «Депортиво Кали». В 2005 году он перешёл в «Депортиво Перейра», но снова вернулся «Депортиво Кали» в 2006 году. В 2007 году он отправился в команду «Бояка Чико», где играл один сезон.

В начале 2008 года Лопес подписал контракт с «Маккаби» в Израиле. Он играл там в течение полугода. В 2009 году он стал игроком венесуэльского «Яракуянос».

В сборной 
За сборную Колумбии Лопес дебютировал в 2003 году. В том же году был вызван в команду на Кубок конфедераций. Он играл в матчах против Франции (0:1), Новой Зеландии (3:1), Японии (1-0), Камерун (0:1) и Турции (1:2). В поединке с Новой Зеландией он забил свой единственный гол за сборную.

Всего за сборную Лопес сыграл 8 матчей и забил 1 гол.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте BDFA

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу
Игроки ФК «Депортиво Кали»
Игроки ФК «Мильонариос»
Игроки ФК «Депортиво Перейра»
Игроки ФК «Бояка Чико»
Игроки ФК «Маккаби» Нетания